Gunnar Nilsson (1889–1948) svéd diszkoszvető, olimpikon
 Gunnar Nilsson (1923–2005) olimpiai ezüstérmes svéd ökölvívó
 Gunnar Nilsson (1948–1978) svéd autóversenyző, Formula–1-es pilóta